Павел Иванович Ермолин (24 октября 1884 года, Пенза — 29 октября 1938 года) — русский и советский военный деятель, Подполковник (РИА; пр. 1916; ст. 06.12.1915), комбриг (РККА; 1935).

Начальная биография 
Павел Иванович Ермолин родился 24 октября 1884 года в Пензе в дворянской семье офицера.

В 1902 году окончил Сибирский кадетский корпус.

Военная служба

Довоенное время 
30 августа 1902 года призван в ряды Русской императорской армии и направлен на учёбу в Александровское военное училище, которое окончил в 1904 году в чине подпоручика, после чего служил в составе лейб-гвардии Семеновского полка.

В 1912 году Ермолин окончил Николаевскую академию Генерального штаба, после чего вернулся в Лейб-Гвардии Семёновский полк, где назначен на должность командира роты.

Первая мировая и гражданская войны 
С ноября 1914 года служил старшим адъютантом штаба 84-й пехотной дивизии, с октября 1915 года — штаб-офицером для поручений при штабе 26-го армейского корпуса и начальником штаба 192-й пехотной дивизии, с марта 1917 года — начальником штаба 3-й пехотной дивизии, а с 28 сентября того же года — начальником штаба 111-й пехотной дивизии. Принимал участие в боевых действиях на Северо-Западном, Западном, Юго-Западном и Румынском фронтах.

В мае 1918 года призван в ряды РККА, после чего был прикомандирован к штабу Петроградского укреплённого района, а с июня находился в распоряжении Управления начальника инженеров. В октябре того же года назначен на должность начальника оперативного отдела штаба, а в ноябре — на должность начальника штаба 5-й армии (Восточный фронт), после чего принимал участие в боевых действиях в ходе Златоустовской и Челябинской операций.

В октябре 1919 года П. И. Ермолин направлен в Академию Генерального штаба РККА, где назначен на должность штатного руководителя практических занятий, а в декабре этого же года — на должность заведующего обучающимися слушателями.

В апреле 1920 года направлен на Западный фронт, где в мае назначен помощником начальника штаба, а в декабре — начальником штаба фронта. Находясь на этих должностях, принимал участие в боевых действиях в ходе советско-польской войны.

Послевоенная карьера 
В январе 1922 года Ермолин направлен в Военную академию РККА, где назначен на должность старшего руководителя групповых лекций, в октябре того же года — на должность руководителя практических занятий по стратегии и тактике, в августе 1923 года — на должность штатного руководителя по кафедре ведения операций. В 1930 года удостоен звания «преподаватель высших военно-учебных заведений» по циклу тактики, после чего работал преподавателем (руководителем) тактики, а с апреля 1934 года — руководителем кафедры общей тактики. В том же году П. И. Ермолину присвоено учёное звание «доцент».

В июне 1935 года назначен на должность преподавателя тактики на вечернем отделении Военной академии имени М. В. Фрунзе, а затем — на должность начальника кафедры службы Генерального штаба этой же академии.

Комбриг Павел Иванович Ермолин арестован 23 июля 1937 года и 10 октября Особым совещанием при НКВД СССР по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к восьми годам ИТЛ. Умер в лагере 29 октября 1938 года.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 9 марта 1957 года посмертно реабилитирован.

Воинские звания 
 Подпоручик (ст. 09.08.1904);
 Поручик (ст. 09.08.1908);
 Штабс-капитан (ст. 09.08.1912);
 Подполковник (пр. 1916; ст. 06.12.1915);
…
 Комбриг (1935).

Награды 
 Орден Святой Анны 2, 3 и 4 степеней с мечами и бантом;
 Орден Святого Станислава 2 и 3 степени с мечами и бантом;
 Орден Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом.

Память

Примечания

Литература 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Выпускники Сибирского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Царские офицеры на службе в РККА